

Жаскешу — село, Сариагаський район, Туркестанська область
 Жаскешу — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область

Див. також 
 Жаскешуський сільський округ